Trois contes steht für:

 Trois contes (Flaubert), Erzählband von Gustave Flaubert (1877)
 Trois contes (Oper), Oper von Gérard Pesson (2019)